Бурон () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 358 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Burón
 Torneo Villa de Lario

Муниципалитеты Леона